Luisenschule ist ein in Deutschland ehemals beliebter Schulname. Er leitet sich meistens von der preußischen Königin Luise oder auch von Luise Marie Elisabeth von Preußen ab. In folgenden Städten gibt oder gab es Luisenschulen:

 Luisenschule (Aschersleben)

 Luisengymnasium Berlin
 Luisenschule (Berlin), 1838 in Berlin als erste städtische höhere Töchterschule gegründet

 Königin-Luise-Stiftung in Berlin
 Luisen-Gymnasium Düsseldorf
 Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt
 Luisenschule Essen
 Luisenschule (Görlitz)
 Luisen-Gymnasium Bergedorf in Hamburg-Bergedorf

 Königin-Luisen-Schule (Wanne) in Herne
 Luisengymnasium Memel in Klaipėda
 Königin-Luise-Schule (Königsberg)
 Luisenschule (Magdeburg)
 Luisenschule Mülheim an der Ruhr
 Städtisches Luisengymnasium München
 Luisenschule (Posen), Anfang der 1890er Jahre eine von lediglich vier staatlichen Höheren Mädchenschule in Preußen bzw. Deutschland
 Luisenschule Weimar, siehe Käthe-Kollwitz-Schule (Weimar)
 Luisenschule Wörlitz

Luise